Писаревская — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Писаревская, Елена Сергеевна (1893—1968) — русская актриса, танцовщица и хореограф, дочь С. П. Писаревского.
 Писаревская, Софья Владимировна (род. 2002) — российская волейболистка.
 Карми Ирина (урождённая Писаревская Ида Осиповна) — французская художница.